R.VI steht für:

 Siemens-Schuckert R.VI, deutscher überschwerer Langstreckenbomber
 Zeppelin (Staaken) R.VI, deutscher strategischer Bomber

Siehe auch:

 RVI
 R6

RVI